Раєвська — станиця в Краснодарському краї, Росія входить до складу муніципального утворення місто-герой Новоросійськ. 
 Раєвська-Іванова Марія Дмитрівна (* 1840, с. Гаврилівка, нині Барвінківського району Харківської області — † грудень 1912, Харків, поховано в рідному селі) — українська мисткиня-художниця та педагог. 
 Раєвська сільська рада — сільське поселення, Альшеєвський район, Башкортостан Раєвська сільська рада — сільське поселення, Давлекановський район, Башкортостан.
 Раєвська Софія Миколаївна (19 листопада 1806 — 13 лютого 1881) — молодша дочка генерала Вітчизняної війни 1812 року М. М. Раєвського, фрейліна російського імператорського двору.
 Раєвська сільська рада (Альшеєвський район) (рос. Раевский сельский совет) — муніципальне утворення у складі Альшеєвського району Башкортостану, Росія. 
 Раєвська сільська рада (Давлекановський район), Рає́вська сільська рада (рос. Раевский сельский совет) — муніципальне утворення у складі Давлекановського району Башкортостану, Росія.